Pétra kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pétra (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ioannínon), 
 Pétra (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Lésvou, 
 Pétra (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ártas, lat 39,17, long 21,11), 
 Pétra (ort i Grekland, Epirus, Nomós Prevézis), 
 Pétra (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ártas, lat 39,13, long 21,26),

Jordanien 
 Petra, stad under antiken; arkeologisk plats   

Robotskapade Greklandförgreningar